Neville Henry Cayley (1853–1903), artiste en ornithologie australien
 Neville William Cayley (1886–1950), fils du précédent, ornithologue australien et artiste en ornithologie